Антуа́н Брюме́ль (; ок. 1460—1512 или 1513) — французский композитор, видный представитель франко-фламандской школы.

Биография 
Место рождения точно не известно (в качестве возможного кандидата исследователи рассматривают Brunelles, расположенный к западу от Шартра). В 1483-86 — певчий в шартрском соборе Нотр-Дам, до 1492 пел в соборе св. Петра в Женеве, ок. 1497 в Лане. В 1498—1500 руководитель капеллы в Соборе парижской Богоматери, в 1506-10 — капельмейстер при дворе Альфонсо I д'Эсте в Ферраре (сменил на этом почётном посту Якоба Обрехта). О последних годах жизни достоверных сведений не сохранилось. После распада капеллы д’Эсте предположительно оставался в Италии, работая в церквах Фаэнцы и Мантуи. По В. Галилею, Брюмель в составе группы композиторов в 1513 году удостоился аудиенции у папы Льва X. По Г. Глареану, композитор был знаком с Жоскеном Депре (соревновался с ним в мастерстве) и дожил до «почтенного возраста».

Творчество 
Наиболее значительная часть наследия — многоголосные мессы, в различных техниках: традиционной (на cantus firmus), как в мессе на популярную светскую песню L’homme armé, и авангардных, к которым относятся месса-парафраза (мелодическая фраза или мотив проводится через всё сочинение, аналогично позднейшему лейтмотиву), как месса De beata virgine, и месса-пародия (цитируется фрагмент многоголосной фактуры целиком), как De dringhs, пародия на собственную шансон. В мессе Sine nomine для каждой части ординария в качестве источника использован новый тематический материал. В заупокойной мессе (реквиеме) впервые в качестве cantus firmus используется мелодия знаменитой секвенции Dies irae (композитор обработал только нечётные строфы; см. Alternatim). Все мессы Брюмеля четырёхголосны (что было в его время традиционно), за исключением Et ecce terrae motus, написанной на 12 голосов.

Мотеты (около 30) и шансон Брюмеля отличаются стилистическим многообразием. Часть их написана в сложной контрапунктической технике, напоминающей сочинения Окегема, а часть—в гоморитмической (старогомофонной) фактуре на манер многоголосных итальянских песен (см. Фроттола, Вилланелла) XVI века. Для музыки «итальянского» периода характерна декламационная силлабическая скороговорка, которая (позднее) стала общим местом ренессансного мадригала. Среди сочинений, написанных для инструментального ансамбля,— обработка популярной фламандской песни «Tandernaken» (у Брюмеля — «Tandernac»).

Список сочинений

Мессы 
 De beata virgine (a4)
 L’homme armé (a4)
 De dringhs (a4)
 Sine nomine (a4)
 Berzerette savoyenne (a4)
 Victimae paschali laudes (a4)
 Missa pro defunctis (реквием, а4)
 A l’ombre d’ung buissonet (a4)
 Bon temps (a4)
 Descendi in hortum (a4)
 Dominicalis (a4)
 Je nay deuel (a4)
 Ut re mi fa sol la (a4)
 Et ecce terrae motus (a12)

Мотеты и церковная музыка (выборка) 
 Ave stella matutina
 Ave, virgo gloriosa
 Da pacem, Domine
 Exemplum octo modorum
 Lamentationes: Heth. Cogitavit Dominus
 Languente miseris
 Mater patris et filia
 Nativitas unde gaudia / Nativitas tua, Dei genitrix
 Nato canunt omnia
 Noe, noe, noe
 O crux, ave, spes unica
 O Domine Jesu Christe
 Philippe, qui videt me
 Regina caeli laetare (2)
 Sicut lilium inter spinas
 Sub tuum praesidium

 Магнификат первого тона
 Магнификат I тона
 Магнификат VI тона
 Credo (4 самостоятельных сочинения)
 Benedictus 'fuga ex una'

Светская музыка 
 Amours, amours
 Dieu te gart, bergere
 Du tout plongiet / Fors seulement (рондо)
 En amours que cognoist
 En ung matin
 Esnu sy que plus porroie
 Jamays
 James que la ne peult estre
 Je despite tous
 Le moy de may
 Pour vostre amour
 Tandernac
 Tous les regretz
 Una maistresse
 Vray dieu d’amour

Сочинения, приписываемые Брюмелю 
 Fortuna desperata
 Магнификат VIII тона

Примечания

Литература 
 Lloyd Jr Biggle. The Masses of Antoine Brumel. University of Michigan, Ph.D., 1953.
 Pierre Pidoux. Antoine Brumel à Genève (1486—1492) // Revue de musicologie 50 (1964).
 Senn W. Brumel // Enciclopedia della musica. Vol. 1. Milano: Rizzoli Ricordi, 1972, p.406-407.
 Wright C. Antoine Brumel and patronage at Paris // Music in medieval and early modern Europe : patronage, sources, and texts. Ed. by Iain Fenlon. Cambridge, Mass., 1981.
 Fallows D. A catalogue of polyphonic songs, 1415—1480. Oxford, 1999.
 Owain Sutton. The mass music of Antoine Brumel. Manchester: University of Manchester, 2002.
 Amy Herrboldt, Olga Dolskaya-Ackerly. Humanistic influences on the career of Antoine Brumel. Thesis (M.M.). Kansas City, 2006.

Ссылки 
 Дискография Антуана Брюмеля

Композиторы по алфавиту
Композиторы Возрождения
Франко-фламандская школа